DKW F8, auto van het West-Duitse merk DKW
 Ferrari F8 Tributo, auto van het merk Ferrari
 Fietssnelweg F8 van Leuven naar Mechelen in België
 IFA F8, auto van het Oost-Duitse merk IFA